Duquesne steht für:
 Fort Duquesne, später Fort Pitt, Befestigung des 18. Jahrhunderts auf dem Gebiet der heutigen Stadt Pittsburgh (Pennsylvania)
 Duquesne University, eine private, katholische Universität in Pittsburgh im US-Bundesstaat Pennsylvania
 Duquesne Incline, eine der beiden noch bestehenden und betriebenen Standseilbahnen in Pittsburgh/Pennsylvania
 Duquesne-Spionagering, ein während des Zweiten Weltkriegs in den Vereinigten Staaten operierender, deutscher Spionagering
 Duquesne (Schiff, 1789), ein französisches Linienschiff
 Duquesne-Klasse, eine Klasse französischer Schwerer Kreuzer
 Duquesne (Schiff, 1929), das Typschiff dieser Klasse
 Duquesne Construction Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1904–1906)
 Duquesne Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1912–1913)

 Duquesne (Arizona), Ort in den Vereinigten Staaten
 Duquesne (Missouri), Ort in den Vereinigten Staaten
 Duquesne (Pennsylvania), Ort in den Vereinigten Staaten
 Duquesne Heights (Pennsylvania), Ort in den Vereinigten Staaten
 Duquesne (Grenada), Ort in Grenada

Duquesne ist der Familienname folgender Personen:
 Abraham Duquesne († 1688), französischer Marineoffizier
 Albert Duquesne (1890–1956), kanadischer Schauspieler
 Ange de Menneville, Marquis de Duquesne (* um 1700; † 1778), Generalgouverneur von Neue Frankreich
 Antoine Duquesne (1941–2010), belgischer Politiker
 Fritz Joubert Duquesne (1877–1956), deutscher Spion
 Henri Duquesne (1652–1722), französischer Kapitän
 
 Lucien Duquesne (1900–1991), französischer Langstrecken- und Hindernisläufer
 Philippe Duquesne (* 1960), französischer Schauspieler